Ashes to Ashes kan syfta på:

 Ashes to Ashes (pjäs) – en pjäs från 1996 av Harold Pinter
 Ashes to Ashes (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2008, en spinoff till TV-serien Life on Mars
 Ashes to Ashes (musikalbum av David Shankle Group) – ett musikalbum från 2003 av David Shankle Group
 Ashes to Ashes (Anna Bergendahl) – en musiksingel av Anna Bergendahl från 2019
 Ashes to Ashes (Faith No More) –  en låt från 1997 med Faith No More
 Ashes to Ashes (sång) – en sång av David Bowie